Das Gouvernement Jekaterinoslaw (, ) war ein Gouvernement (Gubernija/губерния) des russischen Kaiserreiches bzw. der Sowjetunion. Hauptstadt des Gouvernement war die Stadt Jekaterinoslaw, das heutige Dnipro in der Ukraine.

Geographie 
Das Gouvernement lag im Süden und Osten der heutigen Ukraine. 
Es grenzte im Westen an das Gouvernement Cherson, im Nordwesten an das Gouvernement Poltawa, im Norden an das Gouvernement Charkow, im Süden an das Gouvernement Taurien und im Osten an die Oblast des Don-Heeres.

Es war zu Anfang in die folgenden Ujesdy unterteilt:
 Jekaterinoslaw 1802–1923
 Pawlograd 1802–1923
 Bachmut 1802–1920 
 Nowomoskowsk 1802–1923
 Mariupol 1802–1807, 1874–1923
 Alexandrowsk (heute Saporischschja) 1805–1920
 Slowjanoserbsk 1805–1920
 Ujesd Werchnedneprowsk 1805–1923
 Taganrog 1805–1887, 1918
 Taganrog, Stadt 1802–1887
 Rostow am Don, Stadt 1802–1887

Geschichte 
Seit 1775 war das Gebiet des Gouvernements Provinz des Gouvernement Neurussland des russischen Kaiserreiches, seit 1783 bestand eine selbständige Statthalterschaft, und am 27. Februar 1802 wurde offiziell das Gouvernement Jekaterinoslaw gegründet.

Mit der Etablierung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik im Jahre 1922 wurde auch das Gouvernement Jekaterinoslaw ein Teil derselben. Nach mehreren Veränderungen der Verwaltungsstruktur wurde das Gouvernement zum 1. August 1925 aufgelöst und an seine Stelle traten die Okrugi: Jekaterinoslaw, Saporischschja, Krywyj Rih, Melitopol und Pawlograd.

Statistik 
Das Gouvernement Jekaterinoslaw hatte bis 1887 eine Fläche von 63.395 km² und, nachdem die Ujesdy Taganrog und Rostow am Don ausgegliedert wurden, noch 56.357,37 km².

Die Einwohnerzahl betrug im Jahr 1856 1.039.500 Einwohner und 2.113.674 Einwohner, darunter 80.979 Deutschsprachige, bei der Volkszählung im Jahr 1897.

Folgende Tabelle stellt die Bevölkerungszusammensetzung innerhalb des Gouvernement Jekaterinoslaw nach dem Sprachgebrauch aufgrund der Volkszählungsdaten von 1897 dar.

Siehe auch 
 Geschichte der Stadt Dnipro

Weblinks

Einzelnachweise 

Jekaterinoslaw
Geschichte (Dnipro)